Генна́дий Влади́мирович Гуменю́к (род. 23 декабря 1939) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1967) и Дипломатическую академию МИД СССР (1980). На дипломатической работе с 1967 года.
 В 1957—1962 годах — слесарь-сборщик, старший техник на московском предприятии.
 В 1967—1968 годах — секретарь консульского отдела Посольства СССР в Польше.
 В 1968—1970 годах — атташе Посольства СССР в Польше.
 В 1970—1971 годах — третий секретарь Четвёртого европейского отдела МИД СССР.
 В 1991—1992 годах — советник-посланник Посольства СССР, затем России в Конго.
 С 31 декабря 1992 по 21 апреля 1997 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чаде.
 В 1997—1999 годах — заместитель директора Департамента Африки МИД России.
 С 24 августа 1999 по 4 марта 2005 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бурунди.
С 2005 года — на пенсии.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (21 января 1991).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (19 ноября 1993).
 Чрезвычайный и полномочный посол (15 января 2002).

Семья 
Женат, имеет дочь.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Чаде
Послы Российской Федерации в Бурунди
Чрезвычайные и полномочные послы России